Der Name Friedrich-Wilhelms-Hütte bzw. Friedrich-Wilhelm-Hütte bezeichnet

 ein 1849 in Mülheim an der Ruhr gegründetes Hüttenwerk, siehe Friedrich Wilhelms-Hütte
 eine ehemalige Zinkreduktionshütte in Eschweiler, siehe Zinkhütte Friedrich Wilhelm
 einen Stadtteil von Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis, siehe Friedrich-Wilhelms-Hütte (Troisdorf)

Siehe auch:
 Wilhelmshütte